Eiergraben ist ein Gewässername:

 Eiergraben (Edelbach), linker Zufluss des  Edelbachs (zur Deutschen Thaya) nahe Wetzles, Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Eiergraben (Eierseif), linker Zufluss des Eierseif (zum Radenbach, zur Enz) nahe Fischbach, Ortsgemeinde Fischbach-Oberraden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Eiergraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars nahe dem Siedlungsplatz Rieder von Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eiergraben (Schönbornwiesengraben), linker Zufluss des Schönbornwiesengrabens (zum Hardtgraben, zum Pfinzkanal) bei Büchenau, Stadt Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg.

Siehe auch:
 Eierbach